Amelius peut se référer à :

 Amelius, également connu sous le nom d'Amelius Gentilianus, philosophe néo-platonicien du  ;
 Amelius, évêque de Paris de 533 à 545 ;
 Amélius Ier, évêque de Comminges vers 549 ;
 Amelius Ier, évêque de Tarbes de 585 à 589 ;
 Amélius Ier,  d'Uzès de 823 à 835 ;
 Amélius II,  d'Uzès de 886 à 915 ;
 Amelius Ier, évêque d'Albi également connu sous le nom d'Ameil I de 975 à 987 ou 990 ;
 Amelius II, évêque de Tarbes vers 1000 ;
 Amelius II, évêque d'Albi également connu sous le nom  d'Ameil II ou d'Aemilius II vers 1019 ou 1020 à vers 1031 ou 1040 ;
 Amelius de Lautrec, également appelé Amelius II, évêque de Comminges de 1384 à 1390.